François Adam d'Holbach 1680-1753, oom van Paul Henri Thiry en de eerste baron van Holbach
 Paul-Henri Thiry baron d’Holbach 1723-1789, geleerde uit de tijd van de Verlichting

 plaatsen en wijken
 Holbach (Hohenstein), dorp in de gemeente Hohenstein in Thuringen